Robert Griffin ist der Name folgender Personen:

* Robert Griffin III (Robert Lee Griffin; * 1990), US-amerikanischer American-Football-Spieler
 Robert G. Griffin (Robert Guy Griffin; * 1942), US-amerikanischer Chemiker
 Robert P. Griffin (Robert Paul Griffin; 1923–2015), US-amerikanischer Jurist und Politiker